Nemra ist der Familienname folgender Personen:

 Casten Nemra (* 1971), seit 2016 Präsident der Marshallinseln
 Haley Nemra